А́томная спектроскопи́я — раздел электронной спектроскопии, изучающий энергетические переходы между состояниями электронов на атомных орбиталях, то есть, в отличие от молекулярной спектроскопии, объектом изучения являются атомы (в условиях плазмы).

Различают следующие подразделы атомной спектроскопии:
  Атомно-абсорбционная спектроскопия
  Атомно-эмиссионная спектроскопия
  Атомная флуоресценция

См. также 
 Электронная спектроскопия